Никиема — фамилия. Известные носители:
 Заба Никиема, Жаклин Мари (род. 1957) — дипломат Буркина-Фасо.
 Никиема, Килиан (род. 2003) — буркинийский футболист.